Petiville – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Dolna Normandia, w departamencie Calvados.
 Petiville – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Górna Normandia, w departamencie Sekwana Nadmorska.